

Sigle 
 KGI – Key Goal Indicator – Indicatore di Obiettivo Chiave

Codici 
 KGI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Boulder, Kalgoorlie (Western Australia), Australia